La Cage aux folles est le titre de plusieurs œuvres :
 La Cage aux folles, pièce de théâtre de Jean Poiret (1973)
 La Cage aux folles, film d'Édouard Molinaro adapté de la pièce éponyme (1978)
 La Cage aux folles 2, suite du film, d'Édouard Molinaro (1980)
 La Cage aux folles 3, deuxième suite du film, de Georges Lautner (1985)
 Birdcage, remake de Mike Nichols (1996)
 La Cage aux folles, comédie musicale de Harvey Fierstein (1983)

Voir aussi 
 La Cage au fol, titre du dix-septième épisode de la saison 27 des Simpson (2016)